Вивара  () — вулканический остров в Тирренском море (часть Средиземного моря), входит в состав итальянской провинции Неаполь в регионе Кампания южной Италии.

География 
Остров находится в Флегринском архипелаге, в который входят острова Искья, Прочида, Низида. Расположен юго-западнее острова Прочида на небольшом расстоянии от него. Эти острова связывает мост. Вивара имеет вулканическое происхождение. Представляет собой остатки древнего вулканического кратера. Площадь острова 0,4 км², самая высокая точка имеет высоту 110 метров.

История 
В результате археологических раскопок были обнаружены фрагменты посуды Микенской культуры.

Галерея

Ссылки 
  Gruppo Naturalistico Isola di Vivara (итал.)

Вулканические острова Тирренского моря
Вулканические острова Италии
Необитаемые острова Италии
Необитаемые острова Тирренского моря
Флегринские острова
Вулканические кратеры
Вулканы Италии